Dagan (o Dagon) – divinità adorata in Siria fin dal Protodinastico mesopotamico
 Enna-Dagan – re della seconda dinastia della città di Mari
 Iddin-Dagān – sovrano amorreo dell'antico periodo babilonese
 Ishme-Dagan – sovrano amorreo dell'antico periodo babilonese
 Ishme-Dagan I – re di Assiria tra il 1776 e il 1736 a.C. circa
 Beit Dagan – centro abitato nel distretto centrale di Israele
 Meir Dagan – militare e agente segreto israeliano, direttore del Mossad, nato in Unione Sovietica